«Барон» (узб. Baron) — боевик и криминальный фильм режиссёра и сценариста Рустама Сагдиева. Генеральным продюсером фильма выступило Агентство кинематографии Узбекистана. «Барон» — первый узбекский фильм, снятый в сверхвысоком разрешении 4K. Закрытая премьера фильма «Барон» прошла в Ташкенте в 2016 году в 15 января.

Идея фильма 
Последний год показал, что мир катится в пропасть. Кровавые войны, ужасные теракты, геополитические конфликты, экономический кризис — всё это невольно заставляет задуматься о будущем нашего общества. Среди прочих глобальных проблем стоит и наркоторговля, которая с годами только расширяет свои сети и проникает в новые страны. Остросюжетный боевик «Барон» рассказывает о борьбе с наркотрафиком, попутно поднимая темы любви и мести, отцов и детей, семьи, справедливости и самоотверженности.

Сюжет 
Боксер Батыр попадает в тюрьму из-за банальной драки. Его жена, стараясь вызволить мужа из тюрьмы, соглашается выполнить роль наркокурьера-глотателя. Отправляясь со смертельным грузом в Москву, она погибает в ташкентском аэропорту из-за разорвавшейся упаковки героина. Батыр, охваченный жаждой мести, идет на сотрудничество со спецслужбами Узбекистана, которые вместе с коллегами из России готовят сложную комбинацию по ликвидации транзитной сети поставок наркотиков из Афганистана. В картине показана не только борьба сил правопорядка и наркобизнеса, но и противостояние различных ценностных ориентиров.

В ролях

Съёмочная группа 

 Генеральный продюсер — Агентство кинематографии Узбекистана (бывш. «Узбеккино» Национальное агентство)
 Сценаристы — Шоира Гиясова, Рустам Сагдиев, Нодир Курбонов
 Композитор — Данияр Агзамов
 Художник постановщик — Акмал Саидов
 Режиссёр — Рустам Сагдиев Продюсеры — Эдуард Горбатенко, Кристина Горбатенко, Шахризод Гуломова Художники по костюмам — Саломат Таджиева
 Художник по гриму — Галина Иванова
 Режиссёры монтажа — Хуршид Алиходжаев
 Фильм-директор — Сайёра Худайбердиева
 Режиссёр постановщик — Рустам Сагдиев

Примечания 

Фильмы Узбекистана